Лига Леумит 1961/1962 — 11-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1961/1962
Израиль
Израиль
1961 год в Израиле
1962 год в Израиле